Lotos Petrobaltic ist eine polnische Erdöl- und Erdgasfördergesellschaft mit Sitz in Danzig. Unternehmenseigner die Grupa LOTOS.

Petrobaltic ist das einzige Unternehmen, das die Erdöl- und Erdgasvorkommen Polens in der Ostsee erkundet und ausbeutet.

Weblinks 

 https://www.lotos.pl/en/701/lotos_group/our_companies/lotos_petrobaltic

Energieunternehmen (Polen)
Mineralölunternehmen
Unternehmen (Danzig)